Ashley Williams puede referirse a:

 Ashley Williams (1984-), futbolista galés.
 Ashley Williams (1978-), actriz estadounidense.